Аббревиатура КДО может означать:
 КДО — Конечный диастолический объём
 КДО — клинико-диагностическое отделение или консультационно-диагностическое отделение
 КДО — комната длительного отдыха
 КДО — компрессионно-дистанционный остеосинтез
 КДО — кетодезоксиоктолузоновая кислота
 КДО — комплект дополнительного оборудования
 КДО — комплекс документооборота
 КДО — кривая дифракционного отражения
 КДО — коммунистический добровольный отряд
 КДО — компенсация динамической ошибки
 КДО — командир десантного отряда
 КДО — крупные древесные остатки
 КДО — Казахстанская доска объявлений
 КДО — комендатура десантного обеспечения
 КДО — Котёл двухоборотный (производство Россия Ставпечь)
 КДО - Комната детских организаций (в некоторых школах)
 КДО - кучево-дождевое облако
 КДО - Крупный древесный остаток
 КДО - Корпус дообогащения

Примечания